Чемпионат Бразилии по мини-футболу (), также известная как Лига Футзала — профессиональная мини-футбольная лига в Бразилии. Чемпион страны представляет Бразилию в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке.

Успехи, демонстрируемые бразильскими клубами в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке, позволяют говорить о бразильском чемпионате как одном из сильнейших первенств планеты (наряду с российским и испанским чемпионатами).

Участники сезона 2022

Чемпионы и бомбардиры

Итого 
  АКБФ/Карлус-Барбоза (Карлус-Барбоза) — 5
  Жарагуа (в 2001—2010 — «Малви Футзал» или «Малви/Жарагуа») (Жарагуа-ду-Сул) — 4
  Каноас (бывш. Ульбра) (Каноас) — 3
  Магнус (в 2014—2015 — «Бразил Кирин») (Сорокаба) — 2
  АДК Интелли (Орландия) — 2
  Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) — 2
  Пату (Пату-Бранку) — 2
  Крона/Жоинвиль (Жоинвили) — 1
  Коринтианс (Сан-Паулу) — 1
  Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) — 1
  Интер/Ульбра (Порту-Алегри/Каноас) — 1
   Каскавел (Каскавел) — 1
  Сантос (Сантус) — 1 †

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Примечания

См. также 
 Чаша Бразилии по мини-футболу
 Кубок Бразилии по мини-футболу
 Суперкубок Бразилии по мини-футболу

Бразилия
Мини-футбол в Бразилии